Le qualificazioni del singolare del Dow Tennis Classic 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Catherine Harrison (qualificata)
  Marie Benoît (ultimo turno)
  Alexa Glatch (qualificata)
  Katherine Sebov (ultimo turno)

  Peangtarn Plipuech (primo turno) 
  Aldila Sutjiadi (ultimo turno) 
  Sophie Chang (ultimo turno) 
  Nagi Hanatani (primo turno)

Qualificate 

  Catherine Harrison
  Dalayna Hewitt

  Alexa Glatch 
  Ellie Douglas

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2021